Niemcy:
 Kinzig – rzeka, dopływ Menu
 Kinzig – rzeka, dopływ Mümling
 Kinzig – rzeka, dopływ Renu
 Main-Kinizg – powiat w kraju związkowym Hesja

Szwajcaria:
 Kinzigpass – przełęcz

Inne:
 Kinzig-Donau-Projekt – projekt kanału łączący Kinzig i Dunaj

Zobacz też:
 Kinzigtalautobahn – potoczna nazwa odcinka Frankfurt nad Menem–Fulda autostrady A66
 Ober-Kinzig